Düben eller von Düben är ett efternamn, som i Sverige bars av personer tillhörande släkten von Düben.

Personer med efternamnet Düben eller von Düben
 Adrian Cesar von Düben (1866–1945), sjukgymnast, hotellägare
 Anders Düben den äldre (1598–1662), kapellmästare och tonsättare
 Anders von Düben den yngre (1673–1738), hovkapellmästare
 Anders Gustaf von Düben (1785–1846), militär
 Andreas Düben (1558–1625), organist
 Carl Wilhelm von Düben (1724–1790), riksråd
 Emerentia von Düben (1669–1743), hovdam
 Fredrika Eleonora von Düben (1738–1808), hovfunktionär och konstnär
 Gustaf Düben den äldre (1624–1690), kapellmästare, organist och tonsättare
 Gustaf von Düben (läkare) (1822–1892), läkare och etnolog
 Gustaf von Düben den yngre (1660–1726), musiker och hovman
 Henrik von Düben (1817-1889), ölbryggeriägare
 Henrik Jakob von Düben (1733–1805), hovmarskalk, envoyé
 Joachim von Düben den yngre (1708–1786), ämbetsman, politiker
 Joachim von Düben den äldre (1671–1730), ämbetsman
 Lotten von Düben (1828–1915), fotograf
 Magnus Wilhelm von Düben (1814–1845), naturforskare
 Martin Düben (1598 eller 1599–1650), tysk organist
 Nicolaus Düben(1657–1677), musiker
 Peter Düben (1633–1694), musiker och kompositör
 Ulrik Vilhelm von Düben (1739–1817), militär
 Ulrika Eleonora von Düben  (1722–1758), hovdam
 Viktor von Düben (1818–1867), godsägare, löjtnant

Tyska efternamn